
Termin -{ABT}- ima više značenja.

 Abot laboratorije, kod na Njujorškoj berzi
 ABT (TV stanica), Hobart, Tasmanija